Billy Snedden (1926-1987), homme politique australien
 , astrophysicienne ;
 , astéroïde nommé d'après Stephanie Snedden.